Seixón puede referirse a:
 Seixón (Friol), parroquia española del municipio de Friol, provincia de Lugo, Galicia.
 Seixón (Puertomarín), aldea española del municipio de Puertomarín, provincia de Lugo, Lugo.